Jack Frank Porteous Cork – calciatore inglese
 Julian Charles Porteous – arcivescovo australiano
 Nico Porteous – sciatore freestyle neozelandese
 Ryan Porteous – calciatore scozzese